Timon i Pumba (, 1995–2002) – serial animowany produkcji amerykańskiej. Stanowi spin-off filmu Król Lew z 1994 roku. Bohaterami są banici, surykatka Timon i guziec Pumba, postacie znane z filmu Król Lew, przeżywające wiele przygód. Serial był emitowany w Polsce w TVP1 w sobotnim, porannym bloku Walt Disney przedstawia. Był też parokrotnie emitowany w TV Puls, ostatnia emisja zakończyła się 6 września 2013, a także na antenach: Disney Junior, Disney Channel oraz Disney XD. Emitowany był od 1 września 2014 roku na antenie Puls 2.

Timon i Pumba występują również w Król Lew (1994), Król Lew II. Czas Simby (1998), Król Lew III: Hakuna matata (2004) oraz w serialu Lwia Straż (2015). Bohaterowie pojawiają się również w filmie Król Lew (2019) – remake filmu animowanego o tym samym tytule z 1994 roku, lecz nakręconym z zastosowaniem najnowszej techniki komputerowej.

Wersja polska 
Opracowanie wersji polskiej: na zlecenie Disney Character Voices International – Start International Polska
 Reżyseria: Joanna Wizmur
 Dialogi polskie: Joanna Serafińska, Bartosz Wierzbięta
 Teksty piosenek: Filip Łobodziński, Marek Robaczewski
 Dźwięk i montaż: Janusz Tokarzewski
 Kierownictwo muzyczne: Marek Klimczuk
 Kierownik produkcji: Elżbieta Araszkiewicz (odcinki 1-35), Paweł Araszkiewicz (odcinki 36-46)
 Śpiew: Krzysztof Tyniec, Wojciech Paszkowski (późniejsze odcinki) i Emilian Kamiński

W wersji polskiej udział wzięli 

Lektor: Piotr Borowiec (odc. 1-28), Tomasz Kozłowicz (odc. 29-48, 55, 57, 61-64, 75, 77-86), Radosław Popłonikowski (odc. 49-54, 56, 58-60 65-77, 76)

Odcinki

Premiery w Polsce 
 TVP1
 I seria – 16 maja 1998 r.
 II-IV seria – 1999 r.
 V seria – 2003 r.
 TV Puls,
 I-V seria – 5 września 2011 r.
 Disney Junior
 I-V seria – 5 grudnia 2011 r.
 Disney Channel
 I-V seria – 4 lutego 2012 r.
 Disney XD
 I-V seria – 7 maja 2012 r.
 Puls 2
 I-V seria – 4 września 2014 r.

Informacje dodatkowe 
 W odcinkach 1–46 Timona dubbingował Krzysztof Tyniec, a Gwinta – Dariusz Odija. W 2003 roku, podczas prac nad kolejną serią, amerykański zarząd korporacji Disneya uznał ich polskie głosy za niepodobne do angielskiego oryginału i kazał zmienić na odpowiednio: Wojciecha Paszkowskiego i Tomasza Marzeckiego. Krzysztof Tyniec zdążył wystąpić jeszcze w 4 odcinkach przed podjęciem tej decyzji (55, 62-63 i 75). Okazało się, że zmiany te spowodowały znaczny spadek oglądalności, w związku z czym polskie studio Start International Polska zaprzestało dalszego dubbingowania serialu.

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 

Filmy z serii Król Lew
Spin-offy filmowe i serialowe
Telewizyjne seriale animowane Walta Disneya
Amerykańskie filmy dla dzieci i młodzieży
Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 1995
Seriale telewizyjne zakończone w 2002
Seriale telewizyjne zrealizowane na podstawie filmów